Лемешинское — топоним:

 Лемешинское — озеро в Мишеронском городском поселении Шатурского района Московской области.
 Лемешинское — село в Августиновском сельском совете Запорожского района Запорожской области Украины.